Arrhis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Stebbing 1906. Arrhis ingår i familjen Oedicerotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Märlkräftor
Arrhis